Båthussjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båthussjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (29,4 ha)
Båthussjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (24,7 ha)
Båthussjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (13,3 ha)
Båthussjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (43,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn